Adewale ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Adewale Akinnuoye-Agbaje (* 1967), britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Toyin Adewale (* 1969), nigerianische Dichterin